Lara, keresztnév
 Lara, Venezuela egyik tagállama